Ségura, een gemeente in het Franse departement Ariège
Segura (Idanha-a-Nova), een plaats in de Portugese gemeente Idanha-a-Nova
Segura (Gipuzkoa), een gemeente in de Spaanse provincie Gipuzkoa
Segura de León, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz 
Segura de la Sierra, een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
Segura (rivier), een rivier in Spanje
Segura (sambavereniging), een sambavereniging uit Maastricht

Personen 
Bernardo Segura, een Mexicaanse snelwandelaar
Cristóbal Oudrid y Segura, een Spaanse componist en dirigent
Ruy López de Segura, een Spaanse schaker